Hardeman é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Hardeman (Tennessee)
Condado de Hardeman (Texas)

Desambiguação